Uefa Super Cup 2008 var den 34:e finalen av Uefa Super Cup.

Matchen spelades den 29 augusti 2008 i Stade Louis II i Monaco mellan förra årets segrare i Uefa Champions League och segraren i Uefacupen. De klubbar som möttes var Manchester United från England, som vann Uefa Champions League 2007/2008, och Zenit Sankt Petersburg från Ryssland, segrarna i Uefacupen 2007/2008.

Zenit Sankt Petersburg vann matchen med 2–1. Pavel Pogrebnjak gjorde mål kort före halvtidsvilan. Därefter slog Danny Alves till i sin debutmatch med att göra 2–0 då det gått drygt en timme av matchen. Nemanja Vidić reducerade i den 73:e minuten, men det var inte tillräckligt för att hindra Zenit Sankt Petersburg från att bli den första ryska klubb någonsin som vunnit Uefa Super Cup.

Detta var Zenit Sankt Petersburgs första final i denna cup, medan Manchester United hade deltagit två gånger tidigare, 1991 och 1999.

Matchdetaljer

Statistik 
 Första halvlek  Andra halvlek  Hela matchen

Se även 
 Uefa Champions League 2007/2008
 Uefa Champions League 2008/2009
 Uefacupen 2007/2008
 Uefacupen 2008/2009

Referenser

Noter 

2008
Fotbollsåret 2008
2008 i Monaco
Sportevenemang i Monaco
Relationer mellan Ryssland och Storbritannien